Сте́рлінг, або Сті́рлінг (, в оговорених випадках — ) може означати:

Топонім

Стерлінг — гірський хребет в Австралії

Стерлінг — область на сході Шотландії.
 Стерлінг — місто на сході Шотландії, центр однойменної області.
 Замок Стерлінг — пам'ятник старовинної архітектури у місті Стерлінг (Шотландія).

Водоспад Стерлінг () — водоспад у Мілфодській затоці на південному заході Південного острова Нової Зеландії

Стерлінг — місто, штат Колорадо
 Стерлінг — місто, штат Коннектикут
 Стерлінг — місто, штат Іллінойс
 Стерлінг — місто, штат Канзас
 Стерлінг — місто, штат Массачусетс
 Стерлінг — місто, штат Нью-Йорк
 Стерлінг — місто, штат Оклахома
 Стерлінг — місто, штат Юта
 Стерлінг — місто в окрузі Полк, штат Вісконсин
 Стерлінг — місто в окрузі Вернон, штат Вісконсин
 Стерлінг — селище, штат Мічиган
 Стерлінг — селище, штат Небраска
 Стерлінг Тауншип — селище в окрузі Вейн, штат Пенсільванія
 Стерлінг — переписна місцевість, штат Аляска
 Стерлінг — переписна місцевість, штат Огайо
 Стерлінг — переписна місцевість, штат Вірджинія

Економіка 
 Фунт стерлінгів — назва сучасної грошової одиниці Великої Британії
 Стерлінг () — грошова одиниця середньовічної Англії.
 Стерлінг — в англомовних країнах назва монетарного срібла, сплав срібла з міддю, відповідає українській пробі 925.

Персоналії

Прізвище 
 Брюс Стерлінг (;  1954) — американський письменник-фантаст.
 Джеймс Стерлінг (; 1926—1992) — британський архітектор.
 Джеймс Стірлінг (; 1692—1770) — шотландський математик.
 Ліндсі Стерлінг (;  1986) — американська скрипалька, танцівниця, перформанс-художниця та композитор.
 Мануель Маркес Стерлінг (; 1872—1934) — тимчасовий президент Куби.
 Марк Сигизмундович Стерлінг (; 1895—1976) — французький живописець українського походження.
 Рахім Стерлінг (;  1994) — англійський футболіст ямайського походження.
 Роберт Стірлінг (; 1790—1878) — шотландський науковець. Творець двигуна, що носить його ім'я.

Ім'я 
 Стерлінг К. Браун () — американський актор.
 Стерлінг Несбіт (;  1982) — американський палеонтолог.

Інше 
 Sterling L2 — англійський пістолет-кулемет, створений у 1944 році
 Стерлінг МК VII () — пістолет, створений на основі пістолета-кулемета Стерлінг.
 30445 Стірлінг (30445 Stirling) — астероїд головного поясу, відкритий 5 липня 2000 року.

Див. також 
 Стірлінг

Шотландські прізвища
Англійські прізвища